Als Fahrphysik (von ahd. faran, „hinüberführen“ und von gr. physiké, „Naturforschung“) wird vor allen das grundsätzliche physikalische Betrachten der Gesetzmäßigkeiten, denen Fahrzeuge in Bewegung unterliegen, bezeichnet. Das konkrete, anschauliche Verhalten bestimmter Fahrzeugmodelle wird zumeist eher als deren Fahrdynamik bezeichnet.

Zur Fahrphysik von Automobilen, siehe Fahrphysik (Auto)
Zur Fahrphysik von Fahrrädern, siehe Fahrphysik (Fahrrad)
Zur Fahrphysik von Motorrädern, siehe Fahrphysik (Motorrad)